Hertford kan syfta på:

 Hertford – en stad i grevskapet Hertfordshire i England
 Hertford Castle – ett slott i grevskapet Hertfordshire
 Hertford Heath – en ort i grevskapet Hertfordshire
 Hertford College – ett college vid Oxfords universitet
 Hertford, North Carolina - administrativ huvudort i Perquimans County i North Carolina i USA
 Hertford County - ett administrativt område i delstaten North Carolina, USA